YAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maple Bay (Columbia Britannica) (Canada)